Grad u Danskoj:
 Lejre, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Lejre (općina), općina u regiji Zeland